

Cinema  
Un mondo perfetto (A Perfect World) – film del 1993 diretto da Clint Eastwood
 Un mondo perfetto - Realtà, sogno e pubblicità – film di animazione del 2005 di Nino Pagot e Gibba

Musica 
Un mondo perfetto – album di Dolcenera del 2005
Un mondo perfetto – raccolta di Dolcenera del 2006

Letteratura 
Un mondo perfetto (racconti) – raccolta di racconti di Michael Chabon del 1992

Altro 
 Un mondo perfetto. Le pubblicità cinematografiche dei fratelli Pagot – saggio di Roberto Della Torre e Marco Pagot del 2005